Vichy est une commune et station thermale française de l'Allier. La métonymie « Vichy » est fréquemment employée par les historiens pour désigner le « régime de Vichy ».

Lieux 
Vichy est une communauté non incorporée de l'État américain du Missouri dont le nom a été donné en référence à la ville française. 
Le nom de la ville de Vichy est repris dans différentes divisions administratives où se trouve la ville ou une partie de celle-ci: 
 Arrondissement de Vichy
 Canton de Vichy-1
 Canton de Vichy-2
 Canton de Vichy-Nord (ancien canton)
 Canton de Vichy-Sud (ancien canton)

Régime de Vichy 
Le régime de Vichy, installé en France dans la ville de Vichy, est le nom courant donné au régime collaborationniste dirigé par le maréchal Pétain qui gouverna la France de juillet 1940 jusqu'à son effondrement en août 1944, sous le nom officiel d'État français.

Marques 
 Vichy est une marque de cosmétiques produits à Vichy du groupe L'Oréal,
 Vichy Célestins est une eau minérale captée à Vichy,
 Vichy Saint-Yorre est une eau minérale captée à Saint-Yorre dans le bassin de Vichy.

Patronymes 
Vichy est un nom de famille notamment porté par plusieurs membres de la Maison de Vichy, tirant son nom de la ville et chatellenie  de Vichy : 
 Madame du Deffand, de son nom de jeune-fille Marie de Vichy-Champrond ou Chamron.
 Julie de Lespinasse, fille du comte Gaspard de Vichy.
 Roch-Étienne de Vichy, (1753-1829), vicaire général d’Évreux, confesseur de la reine Marie-Antoinette, prieur du prieuré d'Anzy-le-Duc, évêque de Soissons, évêque d'Autun, pair de France et conseiller d'État.
 Gaspard III de Vichy-Chamron (1700-1781), comte de Chamron, seigneur de Villeret, de l'Étang et autres lieux, maréchal des camps et armées du roi, promotion de 1743, décédé en son château de Chamron et inhumé au cimetière de Ligny-en Brionnais.
 Gaspard II de Vichy-Chamron, marquis de Chamron, seigneur de Chevenizet, de l'Étang et autres lieux, et Anne Brulard de La Borde, qu'il épouse le .
 Geoffroy de Vichy, seigneur de Vichy né vers 1140, épouse vers 1165, Isabeau de Lévis (v. 1150).

Vichy est également le patronyme de :
 A. Vichy, un rameur français des années 1860-1870.

Films 
 L'Œil de Vichy est un film documentaire français,
 Mitterrand à Vichy est un téléfilm français.

Sports et loisirs 
 
 Festival de Vichy de Scrabble francophone

Produits originaires de Vichy 
 Eaux de source de Vichy
 Pastille de Vichy, un bonbon
 Sels minéraux de Vichy
 Vichy, une étoffe en toile de coton à carreaux tissée et teinte d'au moins deux couleurs

Notes et références 

Homonymie de patronyme